Mpozo peut être :
 Mpozo, rivière d’Angola et du Congo-Kinshasa ;
 pont Mpozo, pont sur la rivière Mpozo au Congo-Kinshasa.
 Mpozo, localité du Congo-Kinshasa.